Жунич () — сербское имя собственное; распространено в виде фамилий.

 Жунич, Бошко (1920—1943) — югославский хорватский партизан, участник Народно-освободительной войны, Народный герой Югославии.
 Жунич, Ивица (род. 1988) — хорватский футболист, полузащитник.
 Жунич, Стипе (род. 1990) — хорватский легкоатлет, толкатель ядра.